Birdville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birdville (Allegheny County, Pennsylvania)
 Birdville (Huntingdon County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Birdsville